Kale je lahko:

 Kale, naselje v občini Žalec
 Kale, naselje v občini Konjic
 Kale, okrožje v provinci Denzili
 turška beseda za trdnjavo
 Kalemegdan, trdnjava in park v Beogradu
 Pamukkale (bombažna trdnjava), mesto v Turčiji (antični Hierapolis) z naravno znamenitostjo (na seznamu svetovne dediščine UNESCO-a)